Pikelinia är ett släkte av spindlar. Pikelinia ingår i familjen Filistatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Pikelinia